Johann von Holstein ist der Name folgender Personen:

 Hans der Ältere, Herzog von Schleswig und Holstein in Hadersleben (1521–1580), der einzige Herzog von Schleswig-Holstein-Hadersleben, siehe Johann (Schleswig-Holstein-Hadersleben)
 Johann von Schleswig-Holstein-Gottorf (1606–1655), protestantischer Fürstbischof des Fürstbistums Lübeck
 Johann Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg (1607–1653), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg, siehe Johann Christian (Schleswig-Holstein-Sonderburg) 

 Johann Adolf von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (1634–1704), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön und Militär, siehe Johann Adolf (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön)
 Johann Georg von Holstein (1662–1730), deutschstämmiger Beamter im dänischen Staatsdienst

Siehe auch:
 Johan Ludvig von Holstein